Pied de corbeau ou Pied-de-corbeau peut faire référence à :
 Crow Foot, un membre de la nation sioux, fils de Sitting Bull.
 Crowfoot ou Isapo-Muxika, un chef de la nation siksika.

Voir aussi :
 Cotule pied-de-corbeau, une plante de la famille des Asteraceae.
 Pied-de-corbeau, un autre nom vernaculaire du Plantain corne-de-cerf, plante de la famille des Plantaginacées.